L'Open du pays de Galles de snooker 2014 a lieu du 19 février au  à Newport.

Ronnie O'Sullivan prive Ding Junhui d'un cinquième titre cette saison, record détenu par Stephen Hendry depuis la saison 1990-1991. Sa victoire en finale (9-3) est ponctuée par un break maximum dans la dernière manche. O'Sullivan devient donc seul détenteur du nombre de breaks maximum en carrière (12), un record qu'il co-détenait avec Hendry auparavant.

L'ampleur du score conforte O'Sullivan dans le rôle de favori à sa propre succession au titre de champion du monde en mai 2014.

Dotation 

Vainqueur: 
Finaliste: 
Demi-finalistes: 
Quart de finalistes: 
8èmes de finalistes: 
16èmes de finalistes: 
32èmes de finalistes: 

Meilleur break: 
Total: 

La prime pour un 147 est de .

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Finale

Centuries

Référence 

Open du pays de Galles de snooker
Snooker en 2014
Sport au pays de Galles en 2014
Sport en février 2014
Sport en mars 2014